Гончарівська сільська рада — Луганська область, Сватівський район
 Гончарівська сільська рада — Львівська область, Золочівський район
 Гончарівська сільська рада — Тернопільська область, Монастириський район